A línguas camacãs pertencem ao tronco Macro-Jê.

Línguas 
As línguas integrantes da família:

Língua camacã
Língua mongoió (mongoyó, mangaló)
Língua menién
Língua cotoxó

Classificação 
Classificação interna das línguas maxakali:
Masakará
Kamakã próprio
Menien
Kamakã (incluindo: Kotoxó †, Mongoyó †, Monxokó †, Katatoi †, etc.)

(Uma cruz (†) indica uma língua extinta.)

Vocabulário 
Vocabulário comparativo das línguas kamakã:

Ver também 
 Proto-macro-jê#Proto-kamakã

Bibliografia 
 GUÉRIOS, R. F. Mansur. 1944 “Estudos sôbre a língua Camacã”, Arquivo do Museu Paranaense, vol. 4, pp.291-320. Curitiba.
 LOUKOTKA, Čestmir. 1932 “La familia lingüística Kamakan del Brasil”, Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, vol. 2, pp. 493-524.

Ligações externas 
 Vocabulário meniem - Wied
 Vocabulário mongoió - Wied